Nowy Port (Polen), een wijk in Gdańsk, Pommeren, Polen.
 Novy Port een havenplaats op het Jamal-schiereiland aan de Obboezem, onderdeel van het Russische West-Siberische autonome district Jamalië.